

Patronyme 

 Eloïssa Florez, une actrice mexicaine ;
 Enrique Flórez (1702-1773), un religieux et érudit espagnol ;
 Juan Diego Flórez (1973-), un ténor péruvien ;
 Ricardo Florez (1878-1918), un dessinateur français ;
 Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964), un écrivain espagnol;
 Ángeles Flórez Peón (1918-), femme politique et écrivaine républicaine espagnole.

Toponyme 

 Puente de Domingo Flórez, une commune espagnole.